Studium w szkarłacie – powieść detektywistyczną Arthura Conana Doyle`a
 Studium w szkarłacie – film niemy z 1914 roku w reżyserii George’a Pearsona
 Studium w szkarłacie – film amerykański z 1914 roku w reżyserii Francisa Forda
 Studium w szkarłacie – film z 1933 roku w reżyserii Edwina L. Marina